Lamotte Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lamotte Township (Illinois)
 Lamotte Township (Michigan)